Чемпионат мира по фигурному катанию 2009 () — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев среди фигуристов мира в сезоне 2008—2009 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Лос-Анджелесе (США), на арене «Стэйплс-центр» с 22 марта по 29 марта 2009 года.

На этом чемпионате определялось, сколько фигуристов и из каких стран смогут участвовать в зимних Олимпийских играх 2010, заполнилась большая часть квоты МОК — 24 места в индивидуальных разрядах, 16 в парном и 19 в танцах на льду (остальные места будут разыграны в сентябре 2009 года на турнире «Nebelhorn Trophy»).

Обязательным танцем на турнире был назначен пасодобль.

Участники 
Следующие страны, по результатам выступлений своих спортсменов на чемпионате мира 2008 года, имели право выставить более одного спортсмена (пары) в каждом разряде на этот чемпионат:

В этом турнире, впервые в истории проведения чемпионатов мира, приняли участие фигуристы из Бразилии и Ирландии. А фигуристка из Черногории должна была быть первой спортсменкой своей страны принявшей участие в соревнованиях, проводимых ИСУ. Однако, она не вышла на старт, и таким образом дебют черногорских спортсменов не состоялся.
От российских фигуристов ожидали медалей в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

Ход соревнований

Расписание 
(UTC-7)

Мужское одиночное катание 
В мужском одиночном катании, в отсутствие чемпиона предыдущего года Джеффри Баттла, завершившего спортивную карьеру, фаворитами считались, в первую очередь, чемпион Европы француз Бриан Жубер, победитель турнира Четырёх континентов канадец Патрик Чан и японец Такахико Кодзука. Американцы также возлагали надежды на своих спортсменов Джереми Эббота и Эвана Лайсачека, кроме того, за медали могли побороться прошлогодний чемпион Европы Томаш Вернер и японец Нобунари Ода.

Бриан Жубер лидировал после короткой программы, на 1,7 балла опередив американца Эвана Лайсачека. Третье место после короткой программы занимал канадец Патрик Чан (82,55 балла). Однако в произвольной программе Бриан Жубер допустил несколько ошибок в прыжках и не стал исполнять второй четверной. Чемпионом мира стал Эван Лайсачек, не допустивший в программе ошибок. При базовой сложности программы в 74,33, техническая оценка Лайсачека составила 80,53, в то время, как у Жубера изначальная база составляла 74,43, а итог — 75,77.

В короткой программе у мужчин американец Джереми Эбботт и россиянин Сергей Воронов набрали одинаковую сумму баллов (72.15). В таких случаях приоритет отдаётся оценке за технику, поэтому Воронов в короткой программе был 9-м, а Эбботт 10-м.

Женское одиночное катание 

В женском одиночном катании главными соперницами считались действующая чемпионка мира Мао Асада и её ровесница Ким Ён А , фигуристка из Южной Кореи. Конкуренцию им могли составить японка Мики Андо и итальянка Каролина Костнер. Среди возможных претендентов на медали были также чемпионка Европы финка Лаура Леписто, американка Рэйчел Флатт, канадка Джоанни Рошетт и японка Фумиэ Сугури.

После короткой программы с большим открывом лидировала Ким Ён А, закрепившая своё положение в произвольной. Она обновила собственный рекорд по результату короткой программы, получив за неё 76.12 балла (предыдущий рекорд был установлен ею на чемпионате Четырёх континентов 2009 года), а также, набрав общую оценку 207.71 балла, побила рекорд Мао Асады по сумме баллов, державшийся с 2006 года. Полученные ею баллы были настолько высоки, что их бы хватило на попадание в десятку сильнейших в мужском разряде. Прошлогодняя чемпионка мира Мао Асада пыталась бороться с кореянкой, включив в программу два тройных акселя, но упала со второго прыжка и заняла четвёртое место.

Парное катание 
В парном катании россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов соперничали с китайскими парами Пан Цин/Цзянь Тун, Чжан Дань/Чжан Хао и с фаворитами турнира, действующими чемпионами Алёной Савченко и Робином Шолковы из Германии.

После короткой программы Алена Савченко и Робин Шолковы лидировали с большим отрывом. Юко Кавагути и Александр Смирнов занимали второе место, набрав 68,94 баллов, а промежуточное третье место занимали китайцы Чжан Дань/Чжан Хао (67,42 баллов). По итогам выступления в произвольной программе Алёна Савченко и Робин Шелковы повторно завоевали золотую медаль чемпионата мира. Несмотря на падение партнера в дорожке шагов, они опередили ближайших конкурентов китайцев Дан Чжан и Хао Чжан более чем на 10 баллов. Кавагути и Смирнов опустились на третье место, так как партнёрша упала в начале программы. Кавагути и Смирнов, как обычно, включили в произвольную программу четверной выброс, на сей раз не удавшийся партнерше. Тем не менее, набранные парой 114,45 балла стали их лучшей оценкой в сезоне.

Танцы на льду 
В танцах на льду действующие чемпионы мира Изабель Делобель и Оливье Шонфельдер не участвовали в связи с травмой у партнёрши. Места лидеров заняли серебряные призёры Олимпиады-2006 Танит Белбин и Бенджамин Агосто, заявившие, что будут «бороться за золото». Серьёзную конкуренцию этим спортсменам надеялись составить российские пары Яна Хохлова/Сергей Новицкий (бронзовые призёры прошлогоднего турнира) и чемпионы Европы 2008 года Оксана Домнина/Максим Шабалин, а также канадцы Тесса Вертью/Скотт Моир, итальянцы Федерика Файелла/Массимо Скали, американцы Мерил Дэвис и Чарли Уайт.

После исполнения обязательного танца лидировали Оксана Домнина и Максим Шабалин, хотя Шабалин находился в процессе восстановления от травмы колена, которую он перенес ещё в конце 2007 года.. За прокат пасодобля судьи выставили им 40,77 баллов. Промежуточное второе место занимала американская пара Танит Белбин и Бенжамин Агосто, третьими шли Тесса Вертью и Скотт Моир, вынужденные пропустить большую часть сезона из-за травмы партнерши. В оригинальном танце Домнина и Шабалин уступили американскому дуэту, однако по сумме двух выступлений сохранили первое место. В конечном итоге Домнина и Шабалин на балл с небольшим опередили Танит Белбин/Бенджамина Агосто.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Итоги

Мировой рейтинг ИСУ 
С учетом результатов чемпионата мира ИСУ подвёл итог в общем зачете мирового рейтинга сезона 2008—2009, который подсчитывается с учетом результатов за последние три года. Лидеры в данном рейтинге получают такие же призовые, как и призёры чемпионата. Перед чемпионатом лидирующие позиции в мужском катании занимали Томаш Вернер, Такахико Козука и Патрик Чан. У женщин в первую тройку входили Каролина Костнер, Ким Ён А и Мао Асада. В парном катании лидировали Алена Савченко и Робин Шолковы, на втором месте шли китайцы Пан Цин и Цзянь Тун, замыкали тройку Юко Кавагути и Александр Смирнов. Среди танцоров впереди стояли Мерил Дэвис и Чарли Уайт, Федерика Файелла и Массимо Скали, Шинед Керр и Джон Керр.

Чемпионат 2010 
По результатам выступлений фигуристов на чемпионате, следующие страны имеют право выставить на чемпионат мира 2010 года более одного спортсмена/пары в каждой дисциплине:

Олимпиада 2010 

По результатам чемпионата определилась большая часть квоты (80 % мест) по странам на Олимпиаду 2010 года. Были разыграны 24 места в индивидуальных разрядах, 16 в парном и 19 в танцах на льду.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд чемпионата мира 2009 года составил 710 тысяч долларов. Они были распределены между занявшими места с 1-го по 12-е следующим образом:

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт чемпионата 

Международные спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Мир2009
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Март 2009 года
2009 год в Калифорнии